Finská liga ledního hokeje 1973/1974 byla 43. ročníkem SM-sarja. Zúčastnilo se deset týmů, vítězem ligy se stal tým Helsingfors IFK.

Sezóna

Externí odkazy 
 Sezóna na hockeyarchives.info

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 1973
Lední hokej v roce 1974
Sport ve Finsku v roce 1973
Sport ve Finsku v roce 1974